Синулярія (Sinularia) — це рід з ряду Alcyonacea, відомих як «шкіряні» корали. В даний час існує 138 описаних видів у роді.

Види 
 Sinularia abhishhiktae van Ofwegen & Vennam, 1991
 Sinularia abrupta Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia acetabula Verseveldt & Tursch, 1979
 Sinularia agilis (Tixier-Durivault, 1970)
 Sinularia andamanensis Thomson & Simpson, 1909
 Sinularia anomala Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia arborea Verseveldt, 1971
 Sinularia asterolobata Verseveldt, 1977
 Sinularia australiensis van Ofwegen, Benayahu & McFadden, 2013
 Sinularia barcaformis Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia brassica May, 1898
 Sinularia candidula Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia capillosa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia capitalis (Pratt, 1903)
 Sinularia ceramensis Verseveldt, 1977
 Sinularia compacta Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia compressa Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia conferta (Dana, 1846)
 Sinularia corpulenta Li Chupu, 1982
 Sinularia crassa Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia cristata Tixier-Durivault, 1969
 Sinularia cruciata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia crustaformis Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia dactyloclados Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia deformis Tixier-Durivault, 1969
 Sinularia densa (Whitelegge, 1897)
 Sinularia depressa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia discrepens Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia dissecta Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia dura (Синулярія вухаста) (Pratt, 1903)
 Sinularia eilatensis van Ofwegen, Benayahu & McFadden, 2013
 Sinularia elongata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia erecta Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia exilis Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia facile Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia fibrilla Lai & Long, 1981
 Sinularia fibrillosa Li Chupu, 1982
 Sinularia firma Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia fishelsoni Verseveldt, 1970
 Sinularia flabelliclavata Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia flexibilis (Quoy & Gaimard, 1833)
 Sinularia flexuosa Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia foveolata Verseveldt, 1974
 Sinularia frondosa Verseveldt, 1978
 Sinularia fungoides Thomson & Henderson, 1906
 Sinularia gardineri (Pratt, 1903)
 Sinularia gaveshaniae Alderslade & Shirwaiker, 1991
 Sinularia gaweli Verseveldt, 1978
 Sinularia gibberosa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia grandilobata Verseveldt, 1980
 Sinularia granosa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia gravis Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia grayi Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia gyrosa (Klunzinger, 1877)
 Sinularia halversoni Verseveldt, 1974
 Sinularia heterospiculata Verseveldt, 1970
 Sinularia hirta (Pratt, 1903)
 Sinularia humesi Verseveldt, 1968
 Sinularia incompleta Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia inelegans Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia inexplicita Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia inflata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia jasminae Alderslade & Shirwaiker, 1991
 Sinularia kavarattiensis Alderslade & Shirwaiker, 1991
 Sinularia lamellata Versevedt & Tursch, 1979
 Sinularia laminilobata Malyutin, 1990
 Sinularia larsonae Verseveldt & Alderslade, 1982
 Sinularia leptoclados (Ehrenberg, 1834)
 Sinularia licroclados Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia lochmodes Kolonko, 1926
 Sinularia loyai Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia macrodactyla Kolonko, 1926
 Sinularia macropodia (Hickson & Hiles, 1900)
 Sinularia mammifera Malyutin, 1990
 Sinularia manaarensis Verseveldt, 1980
 Sinularia marenzelleri (Wright & Studer, 1899)
 Sinularia mauritiana Vennam & Parulekar, 1994
 Sinularia maxima Verseveldt, 1971
 Sinularia mayi Lüttschwager, 1914
 Sinularia megalosclera Alderslade, 1987
 Sinularia microclavata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia microspiculata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia minima Verseveldt, 1971
 Sinularia mira Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia molesta Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia mollis Kolonko, 1926
 Sinularia molokaiensis Verseveldt, 1983
 Sinularia monstrosa Li Chupu, 1982
 Sinularia mugeblae Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia muralis May, 1899
 Sinularia nanolobata Verseveldt, 1977
 Sinularia notanda Tixier-Durivault, 1966
 Sinularia numerosa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia ornata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia ovispiculata Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia papillosa Li Chupu, 1982
 Sinularia parulekari Alderslade & Shirwaiker, 1991
 Sinularia parva Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia paulae Benayahu, 1998
 Sinularia pavida Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia peculiaris Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia pedunculata Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia platyloba van Ofwegen & Benayahu, 1992
 Sinularia platysma Alderslade & Baxter, 1987
 Sinularia polydactyla (Ehrenberg, 1834)
 Sinularia portieri Verseveldt, 1980
 Sinularia prattae Verseveldt, 1974
 Sinularia procera Verseveldt, 1977
 Sinularia prodigiosa Verseveldt, 1977
 Sinularia querciformis (Pratt, 1903)
 Sinularia ramosa Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia recurvata Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia rigida (Dana, 1846)
 Sinularia robusta Macfadyen, 1936
 Sinularia sandensis Verseveldt, 1977
 Sinularia scabra Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia schleyeri Benayahu, 1993
 Sinularia schumacheri Verseveldt & Benayahu, 1983
 Sinularia sipalosa Long, Zheng & Zheng, 1981
 Sinularia slieringsi van Ofwegen & Vennam, 1994
 Sinularia sobolifera Verseveldt & Tursch, 1979
 Sinularia tenella Li Chupu, 1982
 Sinularia terspilli Verseveldt, 1971
 Sinularia triangula Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia unilobata Thomson, 1921
 Sinularia vanderlandi van Ofwegen, 2001
 Sinularia variabilis Tixier-Durivault, 1945
 Sinularia venusta Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia verrucosa Tixier-Durivault, 1970
 Sinularia verseveldti van Ofwegen, 1996
 Sinularia vervoorti Verseveldt, 1977
 Sinularia vrijmoethi Verseveldt, 1971
 Sinularia whiteleggei Lüttschwager, 1914
 Sinularia yamazotoi Benayahu, 1995

References 

Альціонацеї
Роди коралів